Tronco – in anatomia, parte del corpo degli animali e dell'uomo
Tronco – in botanica, fusto legnoso di una pianta arborea
Tronco – in linguistica, parola che ha subito un troncamento o che ha l'accento sulla ultima sillaba
Tronco – in geometria, figura solida ottenuta tagliandone una parte
 Tronco di cono
 Tronco di piramide
Tronco – freguesia di Chaves, Portogallo
Tronco – tonalità di marrone